Пандо () — город в южной части Уругвая, в департаменте Канелонес.

География 
Расположен примерно в 23 км к северо-востоку от столицы страны, города Монтевидео. Через Пандо проходит автомобильная дорога № 8. Вдоль восточной окраины города протекает река Пандо.

История 
Город был основан 13 мая 1788 года. 11 марта 1863 года получил статус малого города (Villa), а 5 августа 1920 года — статус города (Ciudad). В то время это был промышленный центр. Была построена взлётно-посадочная полоса, которая стала аэропортом в 1928 году. В 1948 году аэропорт был переведён в Карраско, а его место заняло военное авиационное училище.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 25 947 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Уругвая
Канелонес (департамент)